La Concha kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Concepción kommun, Antioquia,

Mexiko 

 La Concha, Veracruz, 
 La Concha, Chihuahua, 
 La Concha, Sinaloa, 
 La Concha, Oaxaca, San Felipe Jalapa de Díaz,

Nicaragua 

 La Concha, ö i Isletas de Granada, Granada,

Spanien 

 Kontxa / La Concha, strand, Baskien, Gipuzkoa, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar